Чемпионат Балкан по лёгкой атлетике (Балканские игры) 1989 года прошёл 12—13 августа в греческом городе Сере. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 6 стран (Албания, Болгария, Греция, Румыния, Турция, Югославия). Разыгран 41 комплект медалей. Было установлено несколько национальных рекордов, а результаты Кренара Мечани в беге на 3000 метров с препятствиями (8.43,26) и женской команды в эстафете 4×400 метров (3.39,40) являются действующими рекордами Албании и по сей день. Результат Душана Милутиновича в беге на 400 метров с барьерами (50,84) является действующим рекордом Боснии и Герцеговины.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Литература 
 Ματιές στα σπορ, τ. 27, Ιανουάριος 1990 σσ. 108-109

Ссылки 
 
 Страница на athleticspodium.com

Чемпионаты Балкан по лёгкой атлетике
Август 1989 года
Спорт в Греции в 1989 году
1989 год в лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции